Naumburg può riferirsi a:

Geografia

Naumburg – città dell'Assia
 Naumburg (Saale) – città della Sassonia-Anhalt

Naumburg am Bober, oggi Nowogród Bobrzański – città del voivodato di Lubusz
 Naumburg am Queis, oggi Nowogrodziec – città del voivodato della Bassa Slesia

Personalità 
 Elsie Naumburg – ornitologo statunitense
 Paul Schultze-Naumburg – architetto tedesco